Мольет-де-Пералада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 6 км². Население — 170 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Mollet de Peralada
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны